Selznick ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Selznick (* 1966), US-amerikanischer Illustrator und Schriftsteller
 David O. Selznick (1902–1965), US-amerikanischer Filmproduzent
 Eugene Selznick (1930–2012), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Lewis J. Selznick (1870–1933), US-amerikanischer Filmproduzent, Vater von David O. Selznick
 Philip Selznick (1919–2010), US-amerikanischer Jurist und Soziologe

Selznick ist der Name folgender Firmen:
 Selznick International Pictures, Filmstudio von David O. Selznick